Klaus-Jürgen Nagel és professor agregat de Ciència Política a la Universitat Pompeu Fabra. Les seves línies d'investigació són la teoria política (nacionalisme, federalisme) i la política comparada (partits i moviments nacionalistes, integració europea). També ha dedicat el seu treball de recerca a la història de Catalunya (moviment nacional, moviment obrer, història del sector vitícola). Va estudiar ciències socials i història a les universitats de Münster i de Bielefeld. Va obtenir el Staatsexamen el 1981 (en Història i en Ciències Socials) i posteriorment, el doctorat en Filosofia el 1989. Anteriorment a la seva incorporació a la Universitat Pompeu Fabra, el professor Nagel havia exercit a la Universitat de Bielefeld (Departament d'Història) i a la Universitat Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt del Main (Departament de Ciències Socials).

Publicacions recents més rellevants 
 Nagel, Klaus-Jürgen (2007), "Still Mid-term Elections? On the 2006 Elections in Baden-Württemberg, Rhineland-Palatinate and Saxony-Anhalt". Regional and Federal Studies 17, 3; 375-383 
 Nagel, Klaus-Jürgen (2007), (amb Ferran Requejo) "El debate sobre la relación entre centro y Autonomías en España". Walther L. Bernecker/Günther Maihold (eds.): España: del consenso a la polarización. Cambios en la democracia española, Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, p. 265-296 
 Nagel, Klaus-Jürgen (2007), Katalonien. Eine kleine Landeskunde, mit einem Beitrag von Marició Janué i Miret. Versió catalana: Catalunya explicada als alemanys, amb una contribució de Marició Janué i Miret.. Stuttgart: Messidor Verlag. Versió Catalana: Valls: Cossetània Edicions.

Referències

Enllaços externs 
 Portal de Producció Científica de la UPF

Alemanys
Professors de la Universitat Pompeu Fabra
Escriptors alemanys del segle XX
Escriptors alemanys del segle XXI
Alumnes de la Universitat de Münster
Professors de la Universitat de Frankfurt